Arthur Granville Soames (Wingerworth, Derbyshire, Inglaterra, 12 de octubre de 1886 - Londres, Inglaterra, 6 de julio de 1962) es el hermano de la fundadora del movimiento de Guias Scouts, Lady Olave Saint Claire Soames y miembro de la Coldstream Guards.

Biografía 
Nació el 12 de octubre de 1886 en Wingerworth, Derbyshire, Inglaterra. Era hijo de Harold Soames (1855-1918) quien era cervecero y de  Katherine Mary (1851-1932).

su hermana era la fundadora del movimiento Guia Scout, Olave Saint Claire Soames y de su hermana Auriol Edith Soames, quien lamentablemente se tiro debajo de un tren el 5 de abril de 1919, cuatro meses después que su padre se suicidara.

el tío de Arthur, el hermano de Harold, Arthur Gilstrap Soames fundó la desaparecida familia de la nobleza terrateniente, Soames of Sheffield Park, pero él y su esposa solo tenían una hija, Sylvia, [2] por lo que Sheffield Park pasó a su sobrino Arthur, quien lo vendió.

Carrera 
Fue comisionado como segundo teniente en la Guardia de Coldstream el 16 de agosto de 1905, el 21 de septiembre de 1907 fue nombrado teniente teniente el 21 de septiembre de 1907, y sirvió en el regimiento durante la Primera Guerra Mundial.

el 19 de noviembre de 1926, entonces viviendo en Ashwell Manor, Tyler's Green, Penn, Buckinghamshire, fue nombrado Sheriff de Buckinghamshire, y nuevamente al año siguiente, el 18 de noviembre de 1927.

Vida Personal 
Se casó el 20 de diciembre de 1913 en Londres con Hope Mary Woodbine, hija del empresario Charles Woodbyne Parish. La familia Parish era la nobleza terrateniente de Norfolk, y la madre de Hope, Frances, era descendiente del segundo conde de Glasgow. Juntos, tuvieron dos hijas y un hijo.

 Sanchia Mary (Bunty) Soames (21 de septiembre de 1914 - 1 de enero de 1953)
 Diana Katherine (Dido) Soames (24 de septiembre de 1917 - 4 de febrero de 1997)
 Arthur Christopher John Soames (12 de octubre de 1920 - septiembre de 1987), quien era un político y que se casó con una de las hijas de Winston Churchill, la señora Mary Churchill

Se divorciaron en 1934 y Arthur se volvió a casar dos veces:

 El 23 de octubre de 1934 en Londres a Annette Constance Jardine de soltera Fraser
 El 16 de marzo de 1948 a Audrey Alma Humphreys.

En 1934, heredó la mansión y finca de Sheffield Park , Sussex, del hermano de su padre, Arthur Gilstrap Soames (quien la había comprado en 1909), vendiendo la finca en 1953. También se deshizo de parte de su extensa biblioteca en esa época.

Murió en un hospital de Londres el 6 de julio de 1962 a los 75 años.

Referencias 

Empresarios de Inglaterra